Daccord ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Daccord (* 1964), kanadischer Eishockeytorwart und -trainer
 Yves Daccord (* 1964), Generaldirektor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz